Das Franklin Templeton Tennis Classic 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. März 2001 in Scottsdale stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die International Tennis Championships gespielt, welche genau wie das Turnier in Scottsdale zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr als Setzlistenvierter an den Start ging. Er schied im Halbfinale gegen den ungesetzten späteren Turniersieger Francisco Clavet aus. Clavet gewann im Turnierverlauf gegen die an zwei, drei und vier gesetzten Spieler – darunter im Finale den Schweden Magnus Norman. Clavet triumphierte das einzige Mal in der Saison und das insgesamt zehnte und letzte Mal in seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jared Palmer und Richey Reneberg, traten dieses Jahr nicht zusammen an; nur Palmer nahm an Turnier teil und spielte dieses Mal mit Donald Johnson. Als Setzlistenerste gewannen sie das Turnier relativ problemlos ohne einen Satz abgeben zu müssen. Im Finale besiegten sie die mit einer Wildcard gestarteten Marcelo Ríos und Sjeng Schalken. In dieser Konstellation war es der erste Titel der beiden Turniersieger. Insgesamt gewann Johnson seinen 16. und Johnson seinen 17. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Scottsdale